

Patronymie 

 Benjamin Tardy (1988-), joueur de rugby
 Fernand Tardy (1919-2017), homme politique français
 Donald Tardy (1970- ), batteur du groupe de death metal Obituary 
 Lionel Tardy (1966-), homme politique français
 Louis Tardy (1875-1961), banquier français
 Louis-Marie-François Tardy de Montravel (1811-1864), officier de marine français.
 Marion Tardy (1993-), joueuse française de water-polo
 Maurice Tardy, septième président de la fédération française de rugby à XIII
 Marc Louis de Tardy (1769-1857), homme politique français
 René Tardy (1908-1943), résistant français, Compagnon de la Libération.

Voir aussi 
 Henri-Gustave Lengellé, alias Tardy, écrivain français
 éditions Tardy, une maison d'édition faisant partie de Fleurus-Mame du groupe Média Participations.